«Альянса» — название ряда футбольных клубов:
 «Альянса» — Панама, Панама.
 «Альянса» или «Альянса Лима» — Лима, Перу
 «Альянса» — Сан-Сальвадор, Сальвадор.

См. также 
 Альянс (футбольный клуб, Липовая Долина)